One Love è un brano scritto ed interpretato da Bob Marley. La canzone è inserita nell'album Exodus ed è uscita nel 1977.

Video 
Dopo la morte di Bob Marley, nel 1984 è stato realizzato un video e in questo video appare l'ex membro dei Beatles Paul McCartney e altri artisti.

Tracce 
 One Love
 People Get Ready

Classifiche

Note

Collegamenti esterni